Der İstanbul Cup 2014 war die 8. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Istanbul. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2014.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den İstanbul Cup 2014 fand vom 13. bis 14. Juli 2014 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptbewerb des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

Tennisturnier in Istanbul
WTA Tour 2014